Amazonas (motorfietsmerk), een Braziliaans motorfietsmerk
Atomaire massa-eenheid
Ame, een oude inhoudsmaat